Hinterlandbahn steht für:

 eine Nebenbahn in Thüringen, siehe Bahnstrecke Eisfeld–Sonneberg
 eine ehemals geplante Bahnstrecke in Hessen, siehe Hessisches Hinterland #Hinterlandbahn
 Bahnstrecke Lomé–Blitta in Togo